Amerikai Egyesült Államok
 Jewell Junction (Iowa)
 Jewell Junction (Oregon)